Скот Шарп е американски автомобилен пилот.

Син е на многократния шампион от шампионата на „Спортен Автомобилен Клуб на Америка“(Sports Car Club of America-SCCA) – Боб Шарп.

Шампион е в сериите Транс-Ам през 1991 година.

Шампион на Индикар от Индикар1996 година.

Започва кариерата си в Чамп Кар и Индианаполис 500 в началото на 90-те години с тима на ПакУест, където собственик е Ей Джей Фойт.

Кариера в Индикар 

9 Победи, 1 Титла

Инди 500 резултати 

Индикар
Американски автомобилни състезатели
Родени в Кънектикът